Varie unità della Royal Navy han portato il nome Partridge  (in italiano "Pernice"):
 HMS Partridge – sloop del 1809
 HMS Partridge – sloop-of-war del 1822
 HMS Partridge – sloop-of-war del 1829
 HMS Partridge – cannoniera del 1856
 HMS Partridge – cannoniera del 1888
 HMS Partridge – incrociatore del 1916
 HMS Partridge – cacciatorpediniere del 1941